Sainte Prisca désigne plusieurs saintes des Églises chrétiennes

 Prisca (), ou Priscille de Rome, épouse de saint Aquila, juifs de Rome, martyrs probablement à Éphèse ; célébrés le 13 février et  localement le 8 juillet en Occident.
 Prisca la Romaine  (), martyre chrétienne des premiers siècles de notre ère, martyrisée à Rome, ensevelie dans les catacombes de Priscille, sur la Via Salaria, vénérée dès le  dans l'église qui lui est dédiée sur l'Aventin à Rome ; célébrée le 18 janvier.

Références 

Prisca